Chiesa rossa – dipinto di Vasily Kandinskij
 Chiesa Rossa – quartiere di Milano
 Chiesa Rossa – chiesa della Cappadocia, in Turchia
 Chiesa di Santa Maria la Rossa (più precisamente "Chiesa di Santa Maria della Fonte", comunemente chiamata "Chiesa Rossa") – chiesa di Milano, sita in Via San Domenico Savio 51
 Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – chiesa di Milano, sita in via Neera 24